Fältjägarbrigaden syfta på:

Fältjägarbrigaden – en svensk infanteribrigad bildad 1949 och avvecklad 1958
Fältjägarbrigaden (nya) – en svensk Norrlandsbrigad som benämndes Fältjägarbrigaden åren 1988–2000